Невада () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 78 км². Население — 1179 человек (на 2010 год). Расстояние — 131 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de Nevada realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады